Vatten kan avse:

 Vatten – en på jorden allmänt förekommande kemisk förening.
 Vatten (film) – en svensk kortfilm (drama) från 2013 i regi av Niclas Larsson
 Vatten (musikgrupp) – en kristen experimentell bluesrockgrupp bildad i Göteborg år 1970
 Vatten (sång) – en sång skriven och komponerad av den svenske musikern och konstnären Robert Broberg
 Vatten, Skottland – en ort i Highland, Skottland